ECR steht für:
 Early Career Researcher(s) (Promovierende sowie Postdoktorandinnen und Postdoktoranden auf der ersten wissenschaftlichen Stelle nach der Promotion)
 East Central Railway (Indien), eine von 16 Regionalgesellschaften der staatlichen indischen Eisenbahngesellschaft
 East Coast Road, Schnellstraße in Tamil Nadu, Indien
 East Coast State Railway, auch East Coast Railway, frühere Eisenbahngesellschaft in Britisch-Indien
 Ecdyson, Rezeptor der Insekten
 Edge Change Ratio, ein Maß zur Schnitterkennung in digitalen Videos
 Efficient Consumer Response, eine betriebswirtschaftliche Strategie für Unternehmen.
 Electron Cyclotron Resonance
 Electronic Combat Reconnaissance (Elektronische Kampfaufklärung), eine Variante mehrerer Kampfflugzeuge
 Engineering Change Request, eine technische Änderungsanforderung
 Euro Cargo Rail, ein französisches Eisenbahnunternehmen
European Central Railway Company, eine ehemalige Schweizerische Bahngesellschaft
 European Conservatives and Reformists, eine Fraktion im Europaparlament
European Conservatives and Reformists Party, eine europäische politische Partei
 European Congress of Radiology, eine jährlich stattfindende radiologisch-medizinische Veranstaltung

EC-R steht für:
 Provinz Los Ríos in Ecuador nach ISO 3166-2

ecr steht für:
 Eteokretische Sprache (ISO-639-3-Code)

ECR